Wallmann est un patronyme allemand porté notamment par :

 Johannes Wallmann (1930-2021), théologien allemand ;
 Margarete Wallmann (1904-1992), et metteur en scène d'opéra autrichienne ;
 Walter Wallmann (1932-2013), homme politique allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand